Viehböck ist der Familienname folgender Personen:
 
 Anton Viehböck (1909–1973), österreichischer Gerechter unter den Völkern, siehe Anton und Antonia Viehböck
 Antonia Viehböck (1904–1997), österreichische Gerechte unter den Völkern, siehe Anton und Antonia Viehböck

 Waltrud Viehböck (1937–2014), deutsch-österreichische Bildhauerin